Esty ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rice Esty (1826–1881), US-amerikanischer Architekt
 Alice Swanson Esty (1904–2000), US-amerikanische Sopranistin und Schauspielerin
 Constantine C. Esty (1824–1912), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Esty (* 1959), US-amerikanische Politikerin

Esty ist außerdem:

 der Rufname der US-amerikanischen Unternehmerin Estée Lauder

Siehe auch:
 Esti
 Eesti